Frankreich hat auf dem europäischen Teil seines Staatsgebiets Anteil an sieben Gebirgen von europäischer Bedeutung, zwei davon liegen ganz auf seinem Territorium – drei mit der Mittelmeerinsel Korsika:

Die Alpen, die Pyrenäen, das Jura und die Ardennen sind geteilt durch Staatsgrenzen, das Zentralmassiv, die Vogesen und Korsika liegen ganz auf Staatsgebiet.

Alleine die Französischen Alpen umfassen mehr als 25 Viertausender (davon 11 Grenzgipfel zu Italien) und zahlreiche Dreitausender und Zweitausender. Unter ersteren befindet sich mit dem Mont Blanc auch der höchste Gipfel dieses Gebirges und damit – wenn man den Kaukasus zu Asien zählt (vgl. Innereurasische Grenze) – der höchste Berg Europas.

Die Viertausender Frankreichs 

Die Viertausender Frankreichs sind die höchsten Gipfel des Landes. Sie befinden sich allesamt in den Alpen.

Die nach Zählung der UIAA 25 Viertausender Frankreichs sind in der nachstehenden Liste aufgeführt. Dabei wird unter Typ nach Haupt- (H) und Nebengipfeln (N) unterschieden. Als Hauptgipfel werden solche bezeichnet, die eine Schartenhöhe (hier abgekürzt mit „Prom.“ für Prominenz) von mindestens 100 Metern aufweisen.

Gebirgsübergreifende sortierbare Liste 

Diese Liste führt tabellarisch der Höhe nach geordnet die höchsten Berge und Erhebungen Frankreichs auf. Wegen der Größe der Gebirge und der hohen Zahl der Gipfel, sowie Ungenauigkeit durch deren unterschiedliche Zählweisen kann keine Vollständigkeit gewährleistet werden, insbesondere unter 3.500 m. Über 4.000 m sind nur Hauptgipfel aufgeführt. Der Rang richtet sich dabei aber nach obiger (UIAA-)Liste der Viertausender.

Siehe auch 
 Liste von Bergen in den Pyrenäen

Einzelnachweise 

Frankreich, Berge
!Frankreich
!